Wallstraße 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Wallstraße 9 (Hötensleben), Sachsen-Anhalt
 Wallstraße 9 (Mönchengladbach), Nordrhein-Westfalen